Ślepnąc od świateł – bestsellerowa powieść Jakuba Żulczyka z 2014
 Ślepnąc od świateł – polski serial telewizyjny HBO Polska z 2018, na motywach powieści Jakuba Żulczyka